Mark Warner peut désigner : 
 Mark Warner, monteur américain ; 
 Mark Warner, homme politique américain.

Personnage fictif 
 Mark Warner, un personnage récurrent de la série Dr House